Тим Гайзер (родился 8 сентября 1996 года) — словенский профессиональный мотогонщик. Он участвовал в чемпионате мира по мотокроссу FIM с 2012 года. Гайзер известен тем, что является пятикратным чемпионом мира по мотокроссу.

Карьера мотокросса 
Гайзер, ранее выступал за гоночную команду Honda Gariboldi по мотокроссу, которой руководит Джакомо Гарибольди. В сезоне чемпионата мира по мотокроссу 2015 года он выиграл свой первый чемпионат мира в классе MX2. Гайзер перешел в класс MXGP и выиграл чемпионат мира по мотокроссу 2016 года. Сейчас Гайзер участвует за команду Team HRC и вместе с ними выиграл сезон 2019, 2020, и 2022 годов.

Личная жизнь 
Гайзер родился в Птуе, Словения, и является уроженцем Маколе, в небольшом поселении примерно в 20 км к юго-западу. Его отец Богомир также был гонщиком и познакомил своего сына с этим спортом в молодом возрасте. Он остается его тренером и по сей день.

У Гайзера есть старший брат Нейц и две младшие сестры Аля и Нежа. В 1995 году его семья пережила трагедию, когда его трехлетний брат Ян погиб в автокатастрофе. Во время гонки мальчик бродил по трассе ниже одного из трамплинов, и во время приземления мотоцикл своего отца ударил его в висок и мгновенно убил. Гайзер едет с номером 243 в честь своего покойного брата, который родился 24 марта.

Гайзер поддерживает тесную дружбу с чемпионом мира MotoGP Марком Маркесом. Тим познакомился с испанцем через их взаимоотношения с Honda Racing Corporation. Несмотря на то, что Гайзер ездил на мотоциклах с трех лет, у него нет мотоциклетных прав, и он никогда не ездил на мотоцикле по дорогам общего пользования.

Статистика карьеры 
 2007: Чемпион Европы в классе EMX65
 2009: Чемпион Европы в классе EMX85
 2012: 1 место на юниорском чемпионате мира в классе 125 и 1 место на чемпионате европы в классе EMX125
 2014: 5 место на чемпионате мира в классе MX2
 2015: 1 место на чемпионате мира в классе MX2
 2016: 1 место на чемпионате мира в классе MXGP
 2019: 1 место на чемпионате мира в классе MXGP
 2020: 1 место на чемпионате мира в классе MXGP
 2022: 1 место на чемпионате мира в классе MXGP

По сезону

Победы

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту